Port-Louis (Guadeloupe)
 Port-Louis (Morbihan)
 Port Louis, capital da Maurícia

Desambiguações de topônimos